Lood(II)oxide (PbO)
 Lood(II,IV)oxide (Pb3O4)
 Lood(IV)oxide (PbO2)